Shiloh kan syfta på: 

 det engelska namnet på den bibliska platsen Shilo
 Shilo, Mateh Binyamin, en israelisk bosättning. 
 ett flertal platser i USA däribland (ofta flera platser i samma delstat) uppkallade efter den bibliska orten:
 Shiloh, Alabama
 Shiloh, Arkansas 
 Shiloh, Georgia 
 Shiloh, North Carolina
 Shiloh, Ohio
 Shiloh, South Carolina
 Shiloh, Tennessee
 Shiloh, Texas
 Shiloh, Virginia
 Shiloh, West Virginia
 Shiloh, kanadensisk sångerska

Se även 
 Slaget vid Shiloh